Портела:

Географические объекты 
 Портела (Вила-Нова-ди-Фамаликан) — населённый пункт и район в Португалии.
 Портела (Пенафиел) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Портела (Монсан) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Портела (Амареш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Портела (Аркуш-де-Валдевеш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу .
 Тененти-Портела — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Портела-Сузан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Портела (Лореш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.
 Портела-даш-Кабраш — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Портела-ду-Фожу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.

Персоналии 
 Портела, Мария Тереса (род. 1982) — испанская байдарочница.
 Портела, Тереза (род. 1987) — португальская байдарочница.
 Портела, Эна Лусия — кубинская писательница.

Прочее 
 Портела (аэропорт) — международный аэропорт Лиссабона.